Virgatospora är ett släkte av svampar. Virgatospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Virgatospora